Ulica Łódzka w Częstochowie
 Ulica Łódzka w Kaliszu
 Ulica Łódzka w Zgierzu
 Ulica Łódzka w Kielcach
 Ulica Łódzka we Wrocławiu

Łódzka